barak – prowizoryczna budowla, przeznaczona na tymczasowe zamieszkanie, przechowywanie towaru itp.
 Barak – moszaw w Izraelu, w Dystrykcie Północnym, w Samorządzie Regionu Ha-Gilboa
 Barak – biblijny sędzia Izraela
 Barak – nazwa indyjskiej rzeki Surma w jej górnym biegu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Barak – część wsi Korytno w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Masłowice
 Barak – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jastków
 Barak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Barak – część wsi Miedzierza w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków
 Barak – przysiółek wsi Sorbin w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn

Zobacz też 
 Borak-chan, Barak – chan Złotej Ordy
 Ehud Barak – izraelski premier
 pistolet Barak – izraelski pistolet samopowtarzalny